Die Forest Hills Women’s Tennis Classic 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Forest Hills. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 23. bis 27. August 2005 statt.

Es gewann Lucie Šafářová gegen Sania Mirza mit 3:6, 7:5 und 6:4.

Ergebnisse

Setzliste

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Queens